Lista meczów reprezentacji Serbii w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Serbii.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Serbii w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Serbii w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Serbii w piłce nożnej